Монастырь Святого Георгия — мужской православный монастырь в городе Поморие, Болгария.
 Монастырь Святого Георгия — мужской православный монастырь в 65 километрах от Хомса, Сирия.
 Монастырь Святого Георгия — мужской греческий православный монастырь в Каире, Египет.
 Монастырь Святого Георгия — женский коптский православный монастырь в Каире, Египет.
 Монастырь Святого Георгия — мужской православный монастырь на острове Эвбея, Греция. В XX веке был одним из центров греческого православия.
 Монастырь Святого Георгия — бывший женский монастырь бенедиктинок на территории Пражского Града.
 Монастырь Святого Георгия — бывшее бенедиктинское аббатство в швейцарском городе Штайн-на-Рейне.

См. также 
 Георгиевский монастырь